Горная астрономическая обсерватория Пистойезе — астрономическая обсерватория, основанная в 1990 году в Pian dei Termini, Сан-Марчелло-Пистойезе, Италия.

Руководители обсерватории

История обсерватории 
Строительство обсерватории началось в 1990 году, первое наблюдение состоялось в 1991 году.

Инструменты обсерватории 
 60-см f/4 Ньютон-Кассегрен
 40-см Ньютон-Кассегрен (f/5 — f/17.5)
 12-см f/12 рефрактор-гид

Направления исследований 
 Астероиды
 Околоземные объекты

Основные достижения 
 Открытие около 100 астероидов главного пояса астероидов
 Открытие околоземного астероида 1994 QC (семейство Амур) 28 августа 1994 года

Известные сотрудники 
 Лучано Тези
 :pl:Alfredo Caronia

Адрес обсерватории 
 Luciano Tesi, Viale Panoramico, 45, 51028 San Marcello Pistoiese (PT), Italy

Примечания

Ссылки 
 San Marcello Pistoiese
 Наблюдения в обсерватории №104 
 OSSERVATORIO ASTRONOMICO DELLA MONTAGNA PISTOIESE
 San Marcello Pistoiese Astronomical Observatory — архивная страница
 Gruppo Italiano Astrometristi 

Публикации наблюдений в Центре малых планет:
 Астрометрические наблюдения малых планет
 Астрометрические наблюдения малых планет

Публикации в базе данных NASA ADS:
 Поиск по слову «San Marcello Pistoiese» — 100 публикаций

Наблюдения комет и спутников планет после 1870 года:
 Архивы наблюдений , MPC

См. также 
 Список астрономических инструментов
 Пьяццанская астрономическая обсерватория

Астрономические обсерватории Тосканы
Здания и сооружения, заложенные в 1990 году
1990 год в науке